Sugar Bowl kan syfta på:

 Sugar Bowl (match) – en särskilt utsedd collegematch, i amerikansk fotboll

Geografi

USA 

 Sugar Bowl (sänka i USA, Wisconsin), Sauk County, 
 Sugar Bowl,  en skidort, Kalifornien, Placer County, 
 Sugar Bowl (berg), Idaho, Elmore County, 
 Sugar Bowl (sänka i USA, Washington), Skamania County, 

Robotskapade USAförgreningar